On Shakespeare – wiersz angielskiego duchownego i poety Williama Lisle’a Bowlesa (1762–1850), opublikowany w tomiku Sonnets and Other Poems, wydanym w Londynie w 1898.

O sovereign Master! who with lonely state                         
Dost rule as in some isle's enchanted land,
On whom soft airs and shadowy spirits wait,
Whilst scenes of "faerie" bloom at thy command,
On thy wild shores forgetful could I lie,
And list, till earth dissolved to thy sweet minstrelsy!

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
Utwory poetyckie Williama Lisle’a Bowlesa
Utwory literackie z 1798